Németország
 Zwingenberg település Baden-Württembergben
 Zwingenberg település Hessen tartományban